Al Mansour bezeichnet

 die saudi-arabische Regisseurin, Drehbuchautorin und Filmemacherin Haifaa Al Mansour
 das marokkanische Fährschiff Al Mansour (Schiff)